Pietro Torrigiani (1472-1528) – scultore fiorentino, attivo nel XV secolo anche in Inghilterra
Pietro Guadagni Torrigiani (1773-1848) – nobile italiano del XIX secolo
Pietro Torrigiani (1810-1885) – politico e musicista italiano, senatore del Regno d'Italia
Pietro Torrigiani (1846-1920) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia